Austria:
 Kerschenbach – miejscowość

Niemcy:
 Kerschenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel